Партия солидарности:

 Партия солидарности (Швеция)
 Партия гуманистской солидарности (Бразилия)